Der Hochsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau wurde am 31. Juli und 1. August 1980 im Olympiastadion Luschniki ausgetragen. Dreißig Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde Gerd Wessig aus der DDR, der mit 2,36 m einen neuen Weltrekord aufstellte. Er gewann vor dem Polen Jacek Wszoła und Jörg Freimuth aus der DDR.

Als dritter Starter für die DDR nahm Henry Lauterbach teil. Auch er erreichte das Finale und wurde Vierter.
Der Schweizer Roland Dalhäuser erreichte ebenfalls das Finale und belegte Rang fünf.
Springer aus Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil. Athleten aus der Bundesrepublik Deutschland waren wegen des Olympiaboykotts ebenfalls nicht dabei.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der bestehende olympische Rekord wurde im Finale am 31. Juli zwölf Mal verbessert:

Zuletzt gab es als Premiere in einem Hochsprungwettbewerb bei Olympischen Spielen einen neuen Weltrekord:
2,36 m – Gerd Wessig (DDR), zweiter Versuch

Durchführung des Wettbewerbs 
Die Springer traten am 31. Juli in zwei Gruppen zu einer Qualifikationsrunde an. Sechzehn von ihnen – hellblau unterlegt – meisterten die direkte Finalqualifikationshöhe von 2,21 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern erreicht. Die sechzehn qualifizierten Wettbewerber bestritten das Finale am 1. August.

Zeitplan 
31. Juli, 10:00 Uhr: Qualifikation
1. August, 16:30 Uhr: Finale

Anmerkung:Alle Zeiten sind in Ortszeit Moskau (UTC+3) angegeben.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation

Gruppe A 
Datum: 31. Juli 1980, ab 10:00 Uhr

Gruppe B

Finale 
Datum: 1. August 1980, 16:30 Uhr

Eindeutiger Favorit war der polnische Olympiasieger von 1976 Jacek Wszoła. Im Juli des Olympiajahres hatte er den Weltrekord um einen Zentimeter auf 2,35 m verbessert. Seine größten Konkurrenten traten in Moskau nicht an. Dietmar Mögenburg aus der Bundesrepublik Deutschland, der Wszolas Weltrekord einen Tag später eingestellt hatte, nahm wegen des Olympiaboykotts nicht teil, Wladimir Jaschtschenko, der sowjetische Europameister von 1978 und vorherige Weltrekordinhaber, war am Knie operiert worden und nicht fit.

Sechzehn Springer hatten sich für das Finale qualifiziert. Bei 2,29 m waren nur noch vier Athleten im Wettbewerb: Wszoła sowie die drei DDR-Springer Gerd Wessig, Henry Lauterbach und Jörg Freimuth. Lauterbach scheiterte an der nächsten Höhe von 2,31 m und blieb Vierter. Wessig überquerte die Latte im ersten Versuch und übernahm damit die Führung, denn Wszoła und Freimuth hatten zwei Versuche gebraucht. Bei 2,33 m scheiterten Wszoła und Freimuth, Wessig nahm die Höhe im zweiten Versuch und war damit völlig überraschend Olympiasieger. Jacek Wszoła gewann Silber. Er hatte zwar wie Jörg Freimuth vorher drei Fehlversuche angesammelt, hatte aber einen Versuch insgesamt weniger gebraucht. Gerd Wessig überquerte im zweiten Versuch sogar noch die neue Weltrekordhöhe von 2,36 m, bei 2,38 m scheiterte er dann drei Mal.

Gerd Wessig war der erste DDR-Olympiasieger im Hochsprung. Zugleich war er auch der erste Hochspringer, der im Rahmen eines olympischen Wettbewerbs einen Weltrekord aufstellte.

Videolinks 
 Gerd Wessig high jump Olympic Summer Games 1980, youtube.com, abgerufen am 29. Oktober 2021
 1980 Moscow Olympics, Mens High Jump, youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2017

Weblinks 
 Official Report, Games of the XXII Olympiad, Moscow 1980, v.3 (englisch/französisch), S. 52f (PDF, 28.260 KB), abgerufen am 29. Oktober 2021
 Olympedia, Athletics at the 1980 Summer Olympics, High Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 29. Oktober 2021
 Moscow 1980 Athletics high jump men Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 29. Oktober 2021
 Athletics at the 1980 Moskva Summer Games: Men's high jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 29. Oktober 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1980